Пул () може значити:

 Пул (більярд)
 Пул (розмінна монета)
 Пул енергетичний
 Пул популяційний
 Страховий пул — добровільне об'єднання страховиків.
 Пул — вид монополії, об'єднання учасників ринку, прибуток і витрати якого надходять до загального фонду і розподіляються між ними відповідно до заздалегідь встановленої пропорції.
 Пул (ІТ) — в інформаційних технологіях, набір об'єктів(фізичних чи віртуальних) які можуть виконувати одну, спільну для них функцію.

Топонім

Пул (Дорсет)
 Пул (Чешир)

Пул — департамент у Республіці Конго

Пул — переписна місцевість, штат Кентуккі
 Пул — переписна місцевість, штат Небраска

Посилання 
 Пул //